Энкарнасан (Лиссабон) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Энкарнасан (Мафра) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон.